Ромей () — французская фамилия. Известные носители:

 Ромей, Луи-Франсуа-Жозеф (1759—1835) — французский писатель.
 Ромей, Луи-Шарль (1804—1874) — французский историк и переводчик.